Ренегат може да се отнася за:
 Ренегат – понятие;
 Ренегат – българска рок група;
 Ренегат – американски сериал.